Driver puede designar a:

Artes 
 Música
 Driver 8, canción del grupo musical R.E.M.
 Driver's high, canción del grupo japonés L'Arc~en~Ciel usada en el opening del anime Great Teacher Onizuka.
 Mr. Cab Driver, canción del álbum Let Love Rule (1989), del artista estadounidense Lenny Kravitz.
 Driver´s license, canción del álbum Sour, de la artista estadounidense Olivia Rodrigo 
 Cine y televisión
 Elle Driver, personaje de la película Kill Bill.
 Star Driver: Kagayaki no Takuto es una serie de anime mecha creada y animada por el estudio BONES y producido por Aniplex.
 Taxi Driver, película de 1976, protagonizada por Robert De Niro.
 Driver, película de 2018, protagonizada por Lorenzo Lamas.

Informática 

 Device driver, traducido como "controlador de dispositivo" o "manejador de dispositivo", es el elemento software utilizado en diversos sistemas operativos.
 Driver Chain Manager es una tecnología de Microsoft que facilita instalar y trabajar con múltiples tecnologías de asistencia.
 Windows Display Driver Model es la arquitectura de controladores gráficos para controladores de la tarjeta de vídeo con Microsoft, para las versiones a partir de Windows Vista.
 Windows Driver Model es una estrategia de Microsoft para facilitar un desarrollo simple de controladores para dispositivos compatibles con Microsoft Windows.

Personas 

 Adam Driver, actor estadounidense.
 Andrew Driver, futbolista escocés.
 Betty Driver (1920–2011), fue una cantante, actriz y autora de nacionalidad británica.
 Donald Driver, exjugador de fútbol americano de Estados Unidos.
 Minnie Driver, nombre artístico de Amelia Fiona J. Driver, actriz y cantante inglesa.
 Sara Driver, cineasta o realizadora de cine independiente, nacida en Estados Unidos en el pueblo de Boston.

Videojuegos 

 Pito Driver es un videojuego para PC creado por SCS Software y publicado por Friendware.
 Driv3r, conocido como Driver 3, es un videojuego para PlayStation 2, Xbox, móviles, Microsoft Windows y Game Boy Advance
 [[Driver (serie)|Driver (serie)]], una serie de videojuegos.
 [[Driver (videojuego)|Driver (videojuego)]], un videojuego.
 Driver 2 es un videojuego de acción, no lineal y de carreras, continuación del popular Driver.
 Driver 76 es un videojuego de la consola PlayStation Portable.
 Driver: Parallel Lines es el cuarto videojuego de la "serie Driver".
 Driver: Renegade es un videojuego desarrollado por Ubisoft.
 Driver: San Francisco es un videojuego de acción y conducción, desarrollado por Ubisoft Reflections y publicado por Ubisoft.
 Driver: Vegas es un videojuego para teléfonos móviles creado por Gameloft y GLU Mobile.
 Race Driver: Grid es la octava entrega de TOCA Race Driver, una serie de videojuegos de carreras publicada y desarrollada por Codemasters.
 TOCA Race Driver es una saga de videojuegos de carreras multiplataforma desarrollado y distribuido por Codemasters.
 World Driver Championship es un videojuego de carreras, desarrollado por Boss Game Studios y publicado para la consola Nintendo 64 por Midway Games.

Otros 

 Car and Driver,  es una revista sobre automóviles editada en Estados Unidos desde el año 1955.
 Driver mutation o mutación driver, anglicismo que se refiere a la mutación conductora que se relaciona con el desarrollo del cáncer.